Павзаний (; ) е гръцко мъжко име и може да се отнася за:

 Павзаний от Атина, любовник на поета Агатон и герой в Платоновия Symposium
 Павзаний (пълководец), Спартански военачалник и регент през 5 век пр.н.е.
 Павзаний от Сицилия, гръцки лекар, 5 век пр.н.е. и приятел на Емпедокъл
 Павзаний II (Спарта), цар на Спарта 409-395 пр.н.е.
 Павзаний (Македония), цар на Македония 399-393 пр.н.е.
 Павзаний (претендент), претендент за трона на Македония 368 пр.н.е.
 Павзаний, македонец, телохранител, убиец на цар Филип II Македонски през 336 пр.н.е.
 Павзаний, гръцки географ и писател 2 век.
 Павзаний от Дамаск, гръцки историк
 Пафазаний Катсотас, гръцки военачалник на Атина

Източници 
 Pausanias , Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology

Мъжки имена